Gilmor ist ein Name folgender Personen:

 Robert Gilmor (1774–1848), war ein US-amerikanischer Reeder, Kunstsammler und Mäzen 
 Derek Ernest Gilmor Briggs (* 1950), ist ein irischer Paläontologe 
 Gilmor Brown (1886–1960), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Initiator des Theaters Pasadena Playhouse bei Los Angeles

Siehe auch:
 Gilmour
 Gilmore
 Gillmor